Spire est un nom commun. Une spire est une boucle ouverte, qui annonce ou amorce un mouvement de spirale. Un ressort est constitué de spires. 

Spire est aussi un nom propre.

Nom commun 
Spire peut désigner :
 spire de courant, un circuit électrique parcouru par un courant électrique.

Saints chrétiens 
 Spire de Bayeux († vers 405), évêque de Bayeux ; célébré localement le 
 Spire de Toulouse (fin du  - + vers 410), ou Exupère, évêque de Toulouse ; célébré le 28 septembre et le 14 juin

Patronyme 
 Alexis Spire (1973-), sociologue français ;
 André Spire (1868-1966), poète juif français ;  
 Antoine Spire (1946-), journaliste de presse et de radio ;  
 Arnaud Spire (1939-2022), journaliste d'idées à L'Humanité et philosophe français ;  
 Bruno Spire (1960-), médecin français ;
 Camille Spire (1871-1932), médecin français ;
 Jean de Spire, imprimeur allemand du XVe siècle ;
 Kerwin Spire (1986-), écrivain français ;
 Wendelin de Spire, imprimeur allemand du XVe siècle.

Toponyme 

 Spire, ville du Sud de l'Allemagne.

Autres 
 Spire of Dublin, sculpture installée à Dublin sur O'Connell street
 Spire, un gratte-ciel situé à Atlanta aux États-Unis

Références 

Homonymie de patronyme